Мута:
 Мута — форма брака в исламе, заключаемого на определённый срок.
  — город в Иордании
 Мута, Дэвид (род. 1987) — папуанский футболист и футбольный тренер.

Реки
 Мута (приток Ануя) — река в Алтайском крае.
 Мута (приток Кутмаса) — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Пермском крае, Республике Татарстан